3 miejscowości w Polsce:
 Sikorzyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty
 Sikorzyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wietrzychowice
 Sikorzyce – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Gościno